Лопарёв — русская фамилия; имеет женскую форму Лопарёва.

Известные носители 
 Лопарев, Хрисанф Мефодиевич (1862—1918) — русский учёный в области византиноведения, древнерусской литературы, краевед.
 Лопарёв, Юрий Дмитриевич (род. 1952) — советский и российский актёр.

См. также 
  — название населённых пунктов в России.